Die Kunst von aserbaidschanischem Ashiqs verbindet Dichtung, Erzählkunst, Tanz und stimmliche und instrumentale Musik in eine traditionelle Leistungskunst, die als ein Symbol der aserbaidschanischen Kultur gilt.

Diese Kunst charakterisiert durch die Begleitung des Saz, eines Saitenmusikinstruments, schließt das klassische Repertoire 200 Lieder, 150 Literarisch-Musikzusammensetzungen bekannt als Dastans, fast 2.000 Gedichte in verschiedenen traditionellen poetischen Formen und zahlreichen Geschichten ein.

Die Regionalschwankungen können andere Musikinstrumente einschließen, aber alle werden durch eine allgemeine nationale Sprache und künstlerische Geschichte vereinigt. Diese Kunst wird als ein Emblem der nationalen Identität und der Wächter der aserbaidschanischen Sprache, Literatur und Musik betrachtet.

Seit 2009 ist die Kunst von aserbaidschanischem Ashiqs auf der Repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO vertreten.

Siehe auch 
Aserbaidschanische Musik

Quellen 
 The art of Azerbaijani Ashiq (englisch)

Volksmusik (Aserbaidschan)
Immaterielles Kulturerbe (Aserbaidschan)
Repräsentatives immaterielles Kulturerbe